Asarum (lateinisch für „Haselwurz“) steht für:

 die Gattung Haselwurzen
 in alten Texten meist für die Art Gewöhnliche Haselwurz (Asarum europaeum)